Worms, grad u Njemačkoj
Worms (računalna igra)